Макнейр, Макнэ́р () — фамилия. Известные носители:

 Макнейр, Винифред (урожденная Винифред Маргарет Слокок; 1877—1954) ― теннисистка из Великобритании.
 Макнейр, Джеймс Герберт (1868—1955) — шотландский художник.
 Макнейр, Джон (1889—1968) — канадский государственный деятель, премьер-министр и лейтенант-губернатор Нью-Брансуика.
 Макнейр, Лесли (1883—1944) — американский генерал.
 Макнейр, Патрик (род. 1995) — североирландский футболист, защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Северной Ирландии.
 Макнейр, Роналд Эрвин (1950—1986) — американский астронавт.
 Макнейр, Эвандер (1820—1902) — американский генерал, участник Гражданской войны.

Примечания